Aubonne est une petite ville de Suisse dans le canton de Vaud.

Localités

 Aubonne, commune du canton de Vaud, en Suisse.
 Aubonne, commune du Doubs, en France.
 Aubonne, hameau de la commune de Douvaine en Haute-Savoie, en France.

Rivières
 L'Aubonne, rivière du canton de Vaud, en Suisse.

Patronyme
 La famille d'Aubonne, famille de haute noblesse du canton de Vaud, en Suisse.

Édifice
 Le château d'Aubonne, château médiéval situé dans la commune vaudoise d'Aubonne, en Suisse.
Il sert actuellement d’école pour les élèves d’aubonne, de Montherod et de Fechy